Amerikai Egyesült Államok
 Provo (Dél-Dakota)
 Provo Township (Fall River megye, Dél-Dakota)
 Provo (Kentucky)
 Provo (Utah)
 Horvátország
 Cista Provo település, korábbi neve Provo
egyéb
Provo (mozgalom), anarchizmus